Die 19. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 2002 vom 9. bis 19. Mai 2002 in Guangzhou, China statt. Sieger wurde das Team aus China, welches im Endspiel gegen Südkorea mit 3:1 gewann.

Qualifikation

Qualifikationsrunde Panamerika 
 Havanna, November 2001

Vorrunde

Gruppe A 

  –  5:0
  –  3:2
  –  4:1
  –  5:0
  –  4:1
  –  5:0
  qualifiziert für Qualifikationsrunde Europa
 , ,  und  gemeldet, aber nicht gestartet

Qualifikationsrunde Europa 
 Eindhoven, Februar 2002

Vorrunde 1

Gruppe A 
  –  5:0
  –  5:0
  –  3:2
  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0

Gruppe B 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  4:1
  –  4:1
  –  3:2

Gruppe C 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  3:2

Gruppe D 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  4:1
  –  3:2
  –  4:1

Gruppe E 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  4:1
  –  4:1
  –  4:1

Vorrunde 2

Gruppe W 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  3:2
  –  4:1
  –  4:1

Gruppe X 

  –  3:2
  –  4:1
  –  4:1
  –  5:0
  –  4:1
  –  3:2

Gruppe Y 

  –  5:0
  –  5:0
  –  4:1
  –  3:2
  –  4:1
  –  3:2

Gruppe Z 

  –  5:0
  –  5:0
  –  5:0
  –  3:2
  –  3:2
  –  3:2

Halbfinale 
  –  3:1
  –  3:1

Spiel um Platz 3 
  –  3:2

Finale 
  –  3:2
 ,  und  qualifiziert für das Finale

Qualifikationsrunde Ozeanien 
 Melbourne, Februar 2002

Vorrunde

Gruppe A 

  –  5:0
  –  5:0
  –  3:2
  –  4:1
  –  3:2
  –  3:2

Gruppe B 

  –  4:1
  –  4:1
  –  3:2
  –  4:1
  –  4:1
  –  3:2
  –  4:1
  –  3:2
  –  3:2
  –  4:1

Halbfinale 
  –  3:2
  –  3:2

Spiel um Platz 3 
  –  3:0

Finale 
  –  3:2
 , ,  und  qualifiziert für das Finale

Endrunde

Gruppe A 

9. Mai 2002

11. Mai 2002

13. Mai 2002

Gruppe B 

10. Mai 2002

12. Mai 2002

13. Mai 2002

K.o.-Runde

Halbfinale

Endspiel

Weblinks 
 
 

2002
Badminton 2002
Badmintonwettbewerb in Guangzhou